Virtosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Virtosaari (ö, lat 61,28, long 25,70), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 
 Virtosaari (ö, lat 61,25, long 25,86), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar